Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1970 je osemindvajseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 14. in 22. februarjem 1970 v mestu Vysoké Tatry, Češkoslovaška, v desetih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1970
1970 v športu
Športne prireditve na Češkoslovaškem
Vysoké Tatry